Amerikai Egyesült Államok
 Placerville (Colorado)
 Placerville (Idaho)
 Placerville (Kalifornia)